Aberin är en ort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Aberin ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aberin är kuperad åt nordväst, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Aberin. Runt Aberin är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Estella-Lizarra,  km norr om Aberin. Trakten runt Aberin består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra